Szlovákia
Kővágás (Kőporuba, szlovákul Kamenná Poruba), község a Zsolnai járásban
Kővágó (Kőporuba, szlovákul Kamenná Poruba), község a Varannói járásban